Dante’s Inferno – amerykański film niemy z 1924
 Dante’s Inferno – amerykański film z 1935
 Dante’s Inferno – brytyjski film z 1967
 Dante’s Inferno – amerykański film kukiełkowy z 2007
 Dante’s Inferno – gra komputerowa
 Dante’s Inferno – utwór muzyczny zespołu Iced Earth

Zobacz też 
 Piekło Dantego: Epicka animacja
 Boska komedia
 Dante Alighieri